Il doppio del Bristol Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Doohan e Laurie Warder erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Paul Chamberlin e Tim Wilkison hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Mike De Palmer e Gary Donnelly.

Teste di serie
 Andrew Castle /  Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Christian Saceanu /  Milan Šrejber (semifinali)
 Neil Broad /  Eddie Edwards (primo turno)
 Ricardo Acioly /  Dácio Campos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1989